Clarks Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Corner (Arkansas)
 Clarks Corner (Connecticut)
 Clarks Corner (New York)

Siehe auch:
 Clark Corners